H68  peut faire référence à :
 HMS Foresight (H68), un destroyer de classe F de la Royal Navy ;
 Salpingite et l’obstruction de la trompe d'Eustache, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres